Chay steht für:

 Chay (Name), eine seltene Kurzform für Charles
 Chay (Wesir), einen ägyptischen Wesir
 Chay (Doubs), eine Gemeinde im französischen Département Doubs
 Le Chay, eine Gemeinde im französischen Département Charente-Maritime
 Chayene Medeiros Oliveira Santos (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chai